Böhmische Armee steht für

 das von Marschall Charles Louis Auguste Fouquet de Belle-Isle im österreichischen Erbfolgekrieg nach Prag geführte französische Heer (Armée de Bohème)
 Böhmische Armee (Befreiungskriege), eine militärische Gliederung der Koalitionstruppen in den Befreiungskriegen